Jean Charlot peut désigner :

 Jean Charlot (1898-1979), peintre français ;
 Jean Charlot (1901-1976), homme politique français ;